Rezultati Prvenstva Avstralije 1919 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1919